Anders Nilsson – szwedzki curler
 Anders Nilsson – szwedzki bramkarz hokejowy
 Anders Nilsson – szwedzki reżyser filmowy